Di seguito una lista di asteroidi dal numero 272001 al 273000 con data di scoperta e scopritore.

272001-272100 

|-
|272001 - ||  ||  || CSS
|-
|272002 - ||  ||  || LINEAR
|-
|272003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272004 - ||  ||  || LINEAR
|-
|272005 - ||  ||  || CSS
|-
|272006 - ||  ||  || LONEOS
|-
|272007 - ||  ||  || LONEOS
|-
|272008 - ||  ||  || LINEAR
|-
|272009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272010 - ||  ||  || Junk Bond
|-
|272011 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|272012 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272014 - ||  ||  || CSS
|-
|272015 - ||  ||  || CSS
|-
|272016 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272017 - ||  ||  || CSS
|-
|272018 - ||  ||  || CSS
|-
|272019 - ||  ||  || CSS
|-
|272020 - ||  ||  || CSS
|-
|272021 - ||  ||  || CSS
|-
|272022 - ||  ||  || CSS
|-
|272023 - ||  ||  || CSS
|-
|272024 - ||  ||  || CSS
|-
|272025 - ||  ||  || CSS
|-
|272026 - ||  ||  || CSS
|-
|272027 - ||  ||  || CSS
|-
|272028 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272029 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272030 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272031 - ||  ||  || CSS
|-
|272032 - ||  ||  || CSS
|-
|272033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272034 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272036 - ||  ||  || CSS
|-
|272037 - ||  ||  || CSS
|-
|272038 - ||  ||  || CSS
|-
|272039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272040 - ||  ||  || LONEOS
|-
|272041 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272042 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|272043 - ||  ||  || CSS
|-
|272044 - ||  ||  || CSS
|-
|272045 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272046 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272047 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272048 - ||  ||  || LINEAR
|-
|272049 - ||  ||  || CSS
|-
|272050 - ||  ||  || CSS
|-
|272051 - ||  ||  || LINEAR
|-
|272052 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272053 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272054 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272055 - ||  ||  || LINEAR
|-
|272056 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272059 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272060 - ||  ||  || CSS
|-
|272061 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272062 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272063 - ||  ||  || LONEOS
|-
|272064 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272065 - ||  ||  || CSS
|-
|272066 - ||  ||  || LONEOS
|-
|272067 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272068 - ||  ||  || CSS
|-
|272069 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272070 - ||  ||  || CSS
|-
|272071 - ||  ||  || LINEAR
|-
|272072 - ||  ||  || LONEOS
|-
|272073 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272074 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272075 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272076 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272078 - ||  ||  || CSS
|-
|272079 - ||  ||  || CSS
|-
|272080 - ||  ||  || CSS
|-
|272081 - ||  ||  || LINEAR
|-
|272082 - ||  ||  || CSS
|-
|272083 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272084 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272085 - ||  ||  || LINEAR
|-
|272086 - ||  ||  || CSS
|-
|272087 - ||  ||  || CSS
|-
|272088 - ||  ||  || CSS
|-
|272089 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|272090 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|272091 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272092 - ||  ||  || CSS
|-
|272093 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272094 - ||  ||  || LINEAR
|-
|272095 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272096 - ||  ||  || CSS
|-
|272097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272098 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272099 - ||  ||  || Calvin College
|-
|272100 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

272101-272200 

|-
|272101 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|272102 - ||  ||  || CSS
|-
|272103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272106 - ||  ||  || CSS
|-
|272107 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272108 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272110 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272111 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272112 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272114 - ||  ||  || NEAT
|-
|272115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272116 - ||  ||  || NEAT
|-
|272117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272119 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272121 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272122 - ||  ||  || NEAT
|-
|272123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272128 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272130 - ||  ||  || NEAT
|-
|272131 - ||  ||  || NEAT
|-
|272132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272133 - ||  ||  || NEAT
|-
|272134 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272135 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272136 - ||  ||  || NEAT
|-
|272137 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272138 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272139 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272140 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272143 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272144 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272145 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|272146 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272147 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272148 - ||  ||  || LINEAR
|-
|272149 - ||  ||  || NEAT
|-
|272150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272151 - ||  ||  || NEAT
|-
|272152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272154 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272155 - ||  ||  || NEAT
|-
|272156 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272157 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272162 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272163 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|272164 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272165 - ||  ||  || NEAT
|-
|272166 - ||  ||  || NEAT
|-
|272167 - ||  ||  || NEAT
|-
|272168 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|272169 - ||  ||  || NEAT
|-
|272170 - ||  ||  || NEAT
|-
|272171 - ||  ||  || NEAT
|-
|272172 - ||  ||  || NEAT
|-
|272173 - ||  ||  || NEAT
|-
|272174 - ||  ||  || NEAT
|-
|272175 - ||  ||  || NEAT
|-
|272176 - ||  ||  || NEAT
|-
|272177 - ||  ||  || NEAT
|-
|272178 - ||  ||  || NEAT
|-
|272179 - ||  ||  || NEAT
|-
|272180 - ||  ||  || NEAT
|-
|272181 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|272182 - ||  ||  || NEAT
|-
|272183 - ||  ||  || NEAT
|-
|272184 - ||  ||  || Ferrando, R., Ferrando, M.
|-
|272185 - ||  ||  || Pla D'Arguines
|-
|272186 - ||  ||  || NEAT
|-
|272187 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|272188 - ||  ||  || NEAT
|-
|272189 - ||  ||  || NEAT
|-
|272190 - ||  ||  || NEAT
|-
|272191 - ||  ||  || NEAT
|-
|272192 - ||  ||  || NEAT
|-
|272193 - ||  ||  || NEAT
|-
|272194 - ||  ||  || NEAT
|-
|272195 - ||  ||  || NEAT
|-
|272196 - ||  ||  || NEAT
|-
|272197 - ||  ||  || NEAT
|-
|272198 - ||  ||  || NEAT
|-
|272199 - ||  ||  || NEAT
|-
|272200 - ||  ||  || NEAT
|}

272201-272300 

|-
|272201 - ||  ||  || NEAT
|-
|272202 - ||  ||  || NEAT
|-
|272203 - ||  ||  || NEAT
|-
|272204 - ||  ||  || LONEOS
|-
|272205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272206 - ||  ||  || LONEOS
|-
|272207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272209 Corsica||  ||  || Ory, M.
|-
|272210 - ||  ||  || NEAT
|-
|272211 - ||  ||  || NEAT
|-
|272212 - ||  ||  || NEAT
|-
|272213 - ||  ||  || NEAT
|-
|272214 - ||  ||  || LONEOS
|-
|272215 - ||  ||  || NEAT
|-
|272216 - ||  ||  || NEAT
|-
|272217 - ||  ||  || NEAT
|-
|272218 - ||  ||  || NEAT
|-
|272219 - ||  ||  || NEAT
|-
|272220 - ||  ||  || NEAT
|-
|272221 - ||  ||  || LONEOS
|-
|272222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272223 - ||  ||  || LINEAR
|-
|272224 - ||  ||  || LINEAR
|-
|272225 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272226 - ||  ||  || LONEOS
|-
|272227 - ||  ||  || LONEOS
|-
|272228 - ||  ||  || LONEOS
|-
|272229 - ||  ||  || NEAT
|-
|272230 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|272231 - ||  ||  || NEAT
|-
|272232 - ||  ||  || NEAT
|-
|272233 - ||  ||  || NEAT
|-
|272234 - ||  ||  || NEAT
|-
|272235 - ||  ||  || NEAT
|-
|272236 - ||  ||  || NEAT
|-
|272237 - ||  ||  || NEAT
|-
|272238 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272241 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272244 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272251 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272253 - ||  ||  || NEAT
|-
|272254 - ||  ||  || LONEOS
|-
|272255 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|272256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272259 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|272260 - ||  ||  || NEAT
|-
|272261 - ||  ||  || NEAT
|-
|272262 - ||  ||  || NEAT
|-
|272263 - ||  ||  || NEAT
|-
|272264 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272266 - ||  ||  || LONEOS
|-
|272267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272269 - ||  ||  || CINEOS
|-
|272270 - ||  ||  || Altschwendt
|-
|272271 - ||  ||  || LINEAR
|-
|272272 - ||  ||  || LINEAR
|-
|272273 - ||  ||  || LINEAR
|-
|272274 - ||  ||  || LINEAR
|-
|272275 - ||  ||  || LINEAR
|-
|272276 - ||  ||  || LINEAR
|-
|272277 - ||  ||  || LINEAR
|-
|272278 - ||  ||  || LINEAR
|-
|272279 - ||  ||  || LINEAR
|-
|272280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272281 - ||  ||  || NEAT
|-
|272282 - ||  ||  || McNaught, R. H.
|-
|272283 - ||  ||  || CSS
|-
|272284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272287 - ||  ||  || CSS
|-
|272288 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272290 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272291 - ||  ||  || LONEOS
|-
|272292 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272295 - ||  ||  || NEAT
|-
|272296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272297 - ||  ||  || LONEOS
|-
|272298 - ||  ||  || LONEOS
|-
|272299 - ||  ||  || CSS
|-
|272300 - ||  ||  || Spacewatch
|}

272301-272400 

|-
|272301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272302 - ||  ||  || CSS
|-
|272303 - ||  ||  || CSS
|-
|272304 - ||  ||  || CSS
|-
|272305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272306 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272308 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272309 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272310 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272311 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272312 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272313 - ||  ||  || CSS
|-
|272314 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272315 - ||  ||  || LINEAR
|-
|272316 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|272317 - ||  ||  || CSS
|-
|272318 - ||  ||  || CSS
|-
|272319 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272322 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272323 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272325 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272326 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272327 - ||  ||  || NEAT
|-
|272328 - ||  ||  || NEAT
|-
|272329 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272333 - ||  ||  || NEAT
|-
|272334 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272335 - ||  ||  || NEAT
|-
|272336 - ||  ||  || NEAT
|-
|272337 - ||  ||  || NEAT
|-
|272338 - ||  ||  || NEAT
|-
|272339 - ||  ||  || LONEOS
|-
|272340 - ||  ||  || LONEOS
|-
|272341 - ||  ||  || NEAT
|-
|272342 - ||  ||  || NEAT
|-
|272343 - ||  ||  || NEAT
|-
|272344 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272345 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|272346 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272347 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272348 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272349 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272351 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272352 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272353 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272354 - ||  ||  || NEAT
|-
|272355 - ||  ||  || NEAT
|-
|272356 - ||  ||  || NEAT
|-
|272357 - ||  ||  || NEAT
|-
|272358 - ||  ||  || NEAT
|-
|272359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272361 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272362 - ||  ||  || LONEOS
|-
|272363 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272365 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272366 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272367 - ||  ||  || NEAT
|-
|272368 - ||  ||  || LONEOS
|-
|272369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272370 - ||  ||  || NEAT
|-
|272371 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272372 - ||  ||  || LONEOS
|-
|272373 - ||  ||  || NEAT
|-
|272374 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272375 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272376 - ||  ||  || NEAT
|-
|272377 - ||  ||  || CSS
|-
|272378 - ||  ||  || CSS
|-
|272379 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272380 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272381 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272383 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272385 - ||  ||  || NEAT
|-
|272386 - ||  ||  || NEAT
|-
|272387 - ||  ||  || NEAT
|-
|272388 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272389 - ||  ||  || CSS
|-
|272390 - ||  ||  || LONEOS
|-
|272391 - ||  ||  || NEAT
|-
|272392 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|272393 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|272394 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|272395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272397 - ||  ||  || CSS
|-
|272398 - ||  ||  || CSS
|-
|272399 - ||  ||  || CSS
|-
|272400 - ||  ||  || CSS
|}

272401-272500 

|-
|272401 - ||  ||  || CSS
|-
|272402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272404 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272405 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272406 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272409 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272410 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272412 - ||  ||  || CSS
|-
|272413 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272414 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272415 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272416 - ||  ||  || LONEOS
|-
|272417 - ||  ||  || CSS
|-
|272418 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272419 - ||  ||  || CSS
|-
|272420 - ||  ||  || LINEAR
|-
|272421 - ||  ||  || LINEAR
|-
|272422 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272424 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272425 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272426 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272427 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272428 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272430 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272431 - ||  ||  || CSS
|-
|272432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272433 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272434 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272435 - ||  ||  || LONEOS
|-
|272436 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272437 - ||  ||  || LONEOS
|-
|272438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272440 - ||  ||  || NEAT
|-
|272441 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|272442 - ||  ||  || NEAT
|-
|272443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272444 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272445 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272447 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272449 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272450 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272451 - ||  ||  || LINEAR
|-
|272452 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272453 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272455 - ||  ||  || CSS
|-
|272456 - ||  ||  || CSS
|-
|272457 - ||  ||  || CSS
|-
|272458 - ||  ||  || CSS
|-
|272459 - ||  ||  || CSS
|-
|272460 - ||  ||  || CSS
|-
|272461 - ||  ||  || CSS
|-
|272462 - ||  ||  || LONEOS
|-
|272463 - ||  ||  || LONEOS
|-
|272464 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272465 - ||  ||  || NEAT
|-
|272466 - ||  ||  || NEAT
|-
|272467 - ||  ||  || CSS
|-
|272468 - ||  ||  || CSS
|-
|272469 - ||  ||  || NEAT
|-
|272470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272471 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272472 - ||  ||  || NEAT
|-
|272473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272474 - ||  ||  || CSS
|-
|272475 - ||  ||  || CSS
|-
|272476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272479 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272480 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272482 - ||  ||  || CSS
|-
|272483 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272484 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272490 - ||  ||  || NEAT
|-
|272491 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272492 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272497 - ||  ||  || NEAT
|-
|272498 - ||  ||  || NEAT
|-
|272499 - ||  ||  || LINEAR
|-
|272500 - ||  ||  || CSS
|}

272501-272600 

|-
|272501 - ||  ||  || NEAT
|-
|272502 - ||  ||  || CSS
|-
|272503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272504 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272507 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272508 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272509 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272510 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272513 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272514 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272515 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272516 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272517 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272518 - ||  ||  || LONEOS
|-
|272519 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272525 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272526 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272527 - ||  ||  || NEAT
|-
|272528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272529 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272530 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272535 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272536 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272537 - ||  ||  || CSS
|-
|272538 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272539 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272540 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272541 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272542 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272544 - ||  ||  || LONEOS
|-
|272545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272547 - ||  ||  || LINEAR
|-
|272548 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272549 - ||  ||  || LINEAR
|-
|272550 - ||  ||  || LINEAR
|-
|272551 - ||  ||  || LINEAR
|-
|272552 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272553 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272554 - ||  ||  || NEAT
|-
|272555 - ||  ||  || LINEAR
|-
|272556 - ||  ||  || LINEAR
|-
|272557 - ||  ||  || CSS
|-
|272558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272559 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272560 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272562 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272563 - ||  ||  || CSS
|-
|272564 - ||  ||  || CSS
|-
|272565 - ||  ||  || NEAT
|-
|272566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272567 - ||  ||  || LINEAR
|-
|272568 - ||  ||  || LINEAR
|-
|272569 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272570 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|272571 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|272572 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|272573 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|272574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272576 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272577 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272579 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272580 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272582 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272583 - ||  ||  || LINEAR
|-
|272584 - ||  ||  || CSS
|-
|272585 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272587 - ||  ||  || CSS
|-
|272588 - ||  ||  || CSS
|-
|272589 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272590 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272591 - ||  ||  || CSS
|-
|272592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272595 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272597 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272598 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272599 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272600 - ||  ||  || Becker, A. C.
|}

272601-272700 

|-
|272601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272602 - ||  ||  || NEAT
|-
|272603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272606 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272608 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272609 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272612 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272613 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272614 - ||  ||  || LONEOS
|-
|272615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272621 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272623 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272624 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272625 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272626 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272627 - ||  ||  || CSS
|-
|272628 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272630 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272631 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272632 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272633 - ||  ||  || CSS
|-
|272634 - ||  ||  || NEAT
|-
|272635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272636 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272639 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272640 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272641 - ||  ||  || CSS
|-
|272642 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272643 - ||  ||  || CSS
|-
|272644 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272645 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272646 - ||  ||  || Eskridge
|-
|272647 - ||  ||  || LINEAR
|-
|272648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272649 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272650 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272652 - ||  ||  || LINEAR
|-
|272653 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272656 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272659 - ||  ||  || CSS
|-
|272660 - ||  ||  || CSS
|-
|272661 - ||  ||  || LONEOS
|-
|272662 - ||  ||  || LONEOS
|-
|272663 - ||  ||  || LINEAR
|-
|272664 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272665 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272666 - ||  ||  || CSS
|-
|272667 - ||  ||  || NEAT
|-
|272668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272669 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272670 - ||  ||  || Mayhill
|-
|272671 - ||  ||  || Endate, K.
|-
|272672 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|272673 - ||  ||  || NEAT
|-
|272674 - ||  ||  || LINEAR
|-
|272675 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272678 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272679 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272680 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272683 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272684 - ||  ||  || CSS
|-
|272685 - ||  ||  || Goodricke-Pigott
|-
|272686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272687 - ||  ||  || CSS
|-
|272688 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272690 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272692 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272695 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272696 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|272697 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|272698 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|272699 - ||  ||  || CSS
|-
|272700 - ||  ||  || Spacewatch
|}

272701-272800 

|-
|272701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272708 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272710 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272713 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272716 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272719 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272720 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272722 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272723 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272724 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272730 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272733 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272734 - ||  ||  || NEAT
|-
|272735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272736 - ||  ||  || CSS
|-
|272737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272746 Paoladiomede ||  ||  || Foglia, S.
|-
|272747 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272748 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272749 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272750 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272751 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272752 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272753 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272754 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272755 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272756 - ||  ||  || LINEAR
|-
|272757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272760 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272761 - ||  ||  || CSS
|-
|272762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272763 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272765 - ||  ||  || CSS
|-
|272766 - ||  ||  || LINEAR
|-
|272767 - ||  ||  || NEAT
|-
|272768 - ||  ||  || LINEAR
|-
|272769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272770 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272771 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272772 - ||  ||  || CSS
|-
|272773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272776 - ||  ||  || CSS
|-
|272777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272780 - ||  ||  || CSS
|-
|272781 - ||  ||  || CSS
|-
|272782 - ||  ||  || LINEAR
|-
|272783 - ||  ||  || LINEAR
|-
|272784 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272785 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272788 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272789 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272790 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272791 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272792 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272793 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272794 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272795 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272796 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272797 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272798 - ||  ||  || LONEOS
|-
|272799 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272800 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

272801-272900 

|-
|272801 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272802 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272803 - ||  ||  || LINEAR
|-
|272804 - ||  ||  || CSS
|-
|272805 - ||  ||  || LONEOS
|-
|272806 - ||  ||  || CSS
|-
|272807 - ||  ||  || LINEAR
|-
|272808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272809 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272810 - ||  ||  || CSS
|-
|272811 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272814 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272815 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272816 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272819 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272820 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272823 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272824 - ||  ||  || LINEAR
|-
|272825 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272826 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272827 - ||  ||  || LONEOS
|-
|272828 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272830 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272831 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272832 - ||  ||  || LINEAR
|-
|272833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272835 - ||  ||  || CSS
|-
|272836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272838 - ||  ||  || CSS
|-
|272839 - ||  ||  || LONEOS
|-
|272840 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272841 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272842 - ||  ||  || LONEOS
|-
|272843 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272844 - ||  ||  || Nyukasa
|-
|272845 - ||  ||  || Nyukasa
|-
|272846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272847 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272852 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272853 - ||  ||  || Nyukasa
|-
|272854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272856 - ||  ||  || CSS
|-
|272857 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272858 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272860 - ||  ||  || LONEOS
|-
|272861 - ||  ||  || CSS
|-
|272862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272868 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272874 - ||  ||  || LINEAR
|-
|272875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272876 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272878 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272881 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272882 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272883 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272884 - ||  ||  || CSS
|-
|272885 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272889 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272890 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272894 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272899 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272900 - ||  ||  || LINEAR
|}

272901-273000 

|-
|272901 - ||  ||  || LONEOS
|-
|272902 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272903 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272907 - ||  ||  || CSS
|-
|272908 - ||  ||  || CSS
|-
|272909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272910 - ||  ||  || CSS
|-
|272911 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272913 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272914 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272916 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272917 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272918 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272923 - ||  ||  || CSS
|-
|272924 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272925 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272926 - ||  ||  || CSS
|-
|272927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272929 - ||  ||  || Levin, K.
|-
|272930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272936 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272939 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272940 - ||  ||  || CSS
|-
|272941 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272945 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272946 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272947 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272949 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272952 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272953 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272954 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272958 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272961 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272964 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272966 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272967 - ||  ||  || CSS
|-
|272968 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272970 - ||  ||  || CSS
|-
|272971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272972 - ||  ||  || CSS
|-
|272973 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272974 - ||  ||  || CSS
|-
|272975 - ||  ||  || CSS
|-
|272976 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272978 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272980 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272981 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272984 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272988 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272989 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272990 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272991 - ||  ||  || LONEOS
|-
|272992 - ||  ||  || CSS
|-
|272993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|272995 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272996 - ||  ||  || CSS
|-
|272997 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272998 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|272999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|273000 - ||  ||  || CSS
|}

Collegamenti esterni 
 

0272001